Хрбошњак може бити:
 Хрбошњак (Жирје), ненасељено острво североисточно од острва Жирје у Јадранском мору, Хрватска
 Хрбошњак (Муртер), ненасељено острво југоистично од острва Муртер у Јадранском мору, Хрватска